Trotignon est un patronyme français porté par plusieurs personnalités :
 Baptiste Trotignon, pianiste de jazz et compositeur français né en 1974
 Jean-Luc Trotignon, réalisateur et scénariste français, né en 1959
 Patrick Trotignon, homme d'affaires français, né en 1954

Patronyme français
Homonymie de patronyme